Асим Зец (* 1994) — боснійський футболіст, нападник сараєвського «Желєзнічара».
 Гойко Зец (1935—1995) — сербський футбольний тренер.
 Генріх Зец (1915—1943) — німецький льотчик-ас, майор люфтваффе (посмертно).
 Давід Зец (* 2000) — словенський футболіст, центральний захисник клубу «Цельє».
 Дарко Зец (* 1989) — словенський футболіст, захисник клубу «Рудар» (Веленьє).
 Дюро Зец (* 1990) — сербський футболіст.
 Ермин Зец (* 1988) — боснійський футболіст, нападник клубу «Желєзнічар» (Сараєво).
 Маша Зец-Пешкирич (* 1987) — словенська тенісистка.
 Міодраг Зец (* 1982) — чорногорський футболіст, нападник.
 Ніно Зец (* 1949) — югославський футболіст.

Див. також 
 Сафет Зек